Lista meczów reprezentacji Gibraltaru w piłce nożnej – lista wszystkich oficjalnych meczów reprezentacji Gibraltaru w piłce nożnej mężczyzn.

Swój pierwszy mecz w historii reprezentacja Gibraltaru rozegrała 15 kwietnia 1923 roku z hiszpańskim klubem Sevilla FC. Był to jednak mecz nieoficjalny i w dodatku przegrany 0−2. Swojego pierwszego oficjalnego meczu reprezentacja ta doczekała się dopiero w roku 2013, kiedy to po długich staraniach Gibraltarskiego Związku Piłki Nożnej przyznano mu pełnoprawne członkostwo w UEFA. W meczu tym rozegranym w Faro w Portugalii przeciwnikiem reprezentacji Gibraltaru była reprezentacja Słowacji. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Kolejnymi rozegranymi meczami, tym razem u siebie, a jednocześnie w 2014 roku były spotkania z reprezentacją Wysp Owczych i z reprezentacją Estonii przegrane odpowiednio 1−4 i 0−2. 4 czerwca 2014 roku reprezentacja Gibraltaru odniosła pierwsze zwycięstwo pod egidą UEFA (1−0 w meczu z reprezentacją Malty). We wrześniu 2014 roku reprezentacja Gibraltaru od przegranego 0−7 meczu z reprezentacją Polski rozegranego w Faro w Portugalii rozpoczęła zmagania w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2016 w grupie D. Latem 2013 roku władze Gibraltaru porozumiały się z Portugalią w sprawie rozgrywania oficjalnych spotkań na jej terytorium. W 73 oficjalnych meczach zdobyli 29 bramek i stracili 245 (-216).

Lista meczów

Bilans meczów 

Tabela zawiera bilans meczów w okresie od 19 listopada 2013 do 26 września 2022 r.

Strzelcy dla reprezentacji 

 5 gole
 Roy Chipolina
 Liam Walker
 3 gole
 Lee Casciaro
 Tjay De Barr
 Reece Styche
 2 gole
 Joseph Chipolina
 Jake Gosling

 1 gol
 Louie Annesley
 George Cabrera
 Kyle Casciaro
 Anthony Hernandez
 Adam Priestley
 Graeme Torrilla

Przypisy 

Giblartar
Reprezentacja Gibraltaru w piłce nożnej